Divide et impera, llatí per a «Divideix i venceràs» una estratègia políca que consisteix a dividir l'adversari
 Algorisme divideix i venceràs, un métode en informàtica per a resoldre un problema complex